Velika Glava je selo kod Skradina u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se u brdima, 4 km sjeverno od Skradina. Selo je okruženo Dubravicama, Plastovom, Bratiškovcima i Skradinskim Poljem.

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 

Naselja u sastavu Grada Skradina